Get Lucky (Daft Punk), een single van Daft Punk uit 2013 
 Get Lucky (Mark Knopfler), een album van Mark Knopfler